Дми́трий Никола́евич Ба́ринов  (род. 11 сентября 1996, Огуднево, Щёлковский район, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России.

Клубная карьера

«Локомотив» (Москва) 

Воспитанник подмосковного футбола. Начинал заниматься в местной огудневской физкультурно-спортивной школе «Селена», затем в школах щёлковского «Спартака» и фрязинского «Олимпа». После перебрался в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», находящееся в Егорьевске. Там занимался под руководством Сергея Кищенко. Выступал за юношескую команду «Сатурна».

Проведя в раменском клубе два с половиной года, перешёл в академию московского «Локомотива», где попал в команду 1996 года рождения, которую тренировал Николай Ульянов. С начала 2013 года Сергей Полстянов начал привлекать юного полузащитника к тренировкам молодёжного состава «железнодорожников». 19 апреля Баринов дебютировал в молодёжном первенстве, на 74-й минуте гостевого матча с «Кубанью» (1:1) вышел на поле вместо Никиты Саламатова..

22 мая 2019 года в финальной игре Кубка России против Урала (1:0), Дмитрий Баринов, ставший автором единственного гола, был признан лучшим игроком матча. 9 июля 2019 года Баринов продлил контракт на четыре года. 18 сентября 2019 года забил свой дебютный гол за Локомотив в еврокубках, отличившись в ворота немецкого «Байера» (2:1), в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2019/20.

Карьера в сборной 

За юношескую сборную России, составленную из игроков 1996 года рождения, выступал в 2013 году, дебютировал в товарищеских матчах. В пяти проведённых поединках сумел отличиться один раз. В официальных встречах под эгидой УЕФА впервые сыграл на стадии элитного отборочного раунда. Первую игру со словенцами провёл с первой до последней минуты. И именно забитый им на 37-й минуте мяч, после которого счёт стал 2:1, принёс первую победу сборной. В последующих матчах Россия обыграла сборную Англии и уступила Португалии. В обоих поединках Дмитрий провёл по 69 минут, оба раза уступая место на поле Александру Головину. Несмотря на поражение в последней игре, сборная России отобралась на чемпионат Европы в Словакии. В финальном турнире Баринов принял участие во всех играх, кроме одной. Он не сыграл в стартовой игре со сборной Украины. Полуфинальная встреча со сборной Швеции завершилась нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 10:9 в пользу россиян, Баринов свой удар реализовал. Финальная встреча с Италией также завершилась «сухой» ничьей, а в серии пенальти российская сборная одержала верх 5:4 и стала победителем чемпионата.

8 июня 2019 года Баринов дебютировал за главную сборную России, выйдя на 73-й минуте на замену вместо Романа Зобнина в матче отбора к чемпионату Европы 2020 со сборной Сан-Марино (9:0). 11 октября 2019 года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче отбора Евро-2020 с Шотландией, матч закончился победой россиян со счётом 4:0.

Участник чемпионата Европы по футболу 2020, прошедшего в 2021 году.

4 сентября 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 против Кипра (2:0) был капитаном сборной.

Скандалы 

5 мая 2018 года «Локомотив» выиграл чемпионат России за тур до конца сезона, одержав домашнюю победу над «Зенитом» (1:0). Празднуя чемпионство, Баринов вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес московского «Спартака». При этом сам Баринов в детстве болел за «Спартак». На следующий день Баринов извинился за кричалку на своей официальной страничке в Instagram.

Достижения 
Командные
  «Локомотив» (Москва)
 Чемпион России: 2017/18
 Обладатель Кубка России (3): 2016/17, 2018/19, 2020/21
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2018/19, 2019/20
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/21
 Обладатель Суперкубка России: 2019

  Сборная России
 Победитель юношеского чемпионата Европы: 2013
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (до 19 лет): 2015

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 15 матчей и 0 голов; 11 побед, 2 ничьи, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки сборной России по футболу